, est un genre éteint d'Entéropneuste. Il vivait au Cambrien moyen (il y a 505 millions d'années). Des empreintes d'animaux pétrifiées ont été trouvés en Colombie-Britannique, au Canada, dans la formation des schistes de Burgess. Il ressemble aux représentants modernes de la famille des Harrimaniidae, qui se distinguent par des tubes de fibres ramifiées. C'est un prédécesseur supposé des Pterobranchia, mais cette espèce est intermédiaire entre ces deux classes. Des études montrent que ces tubes ont été perdus dans la lignée menant aux Entéropneuste modernes, mais sont restés dans les graptolites éteintes. L'unique espèce représentée est Spartobranchus tenuis.

Description 
Une analyse détaillée montre que Spartobranchus tenuis a un corps flexible composé d'une trompe courte, d'un collier et d'un tronc allongé et étroit qui se termine par une structure bulbeuse pouvant lui avoir servi d'ancre. Les spécimens les plus complets ont une trompe de  de long dans environ un demi-centimètre. La plupart de ces vers ont été trouvés dans des tubes, parfois ramifiés, ce qui suggère que ces tubes leur servaient de logement.

Phylogénie

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

Hemichordata
Taxon fossile décrit en 2013
Paléontologie au Canada
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database